Martinussen ist der Nachname folgender Personen
 Marie Sneve Martinussen (* 1985), norwegische Politikerin
 Tillie Martinussen (* 1980), grönländische Politikerin